Новосмоленская (станция) - грузовая станция на ответвлении железнодорожной линии Смоленск - Рославль. Расположена в Промышленном районе города Смоленска. Пассажирского сообщения не имеет.

Примечания 

Железнодорожные_станции_и_платформы_Смоленской_области
Станции_Смоленского_региона_Московской_железной_дороги